

Persone

Magnusson
 Benno Magnusson – calciatore svedese
 Birger Magnusson, più noto come Birger jarl – politico svedese
 Emil Magnusson – discobolo svedese
 Erik Magnusson – nobile e politico svedese 
 Glenn Magnusson – ciclista su strada svedese
 Lennart Magnusson – schermidore svedese
 Mats Magnusson – calciatore svedese
 Roger Magnusson – calciatore svedese

Magnússon
 Árni Magnússon – letterato e accademico islandese
 Hörður Magnússon – calciatore islandese
 Magnús Ver Magnússon – sollevatore, strongman e powerlifter islandese
 Stefán Logi Magnússon – calciatore islandese